Les Valerii Flacci sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Valerii. Ils sont les descendants des Valerii Potiti, Caius Valerius Potitus Flacus prenant comme deuxième cognomen Flacus, et ses descendants le gardant en lieu et place de Potitus.

 Caius Valerius Potitus Flacus, consul en 331 av. J.-C. ;
 Lucius Valerius Flaccus, probablement fils du précédent, maître de cavalerie en 321 av. J.-C. ;
 Lucius Valerius Flaccus, probablement fils du précédent, consul en 261 av. J.-C. ;
 Publius Valerius Flaccus, fils du précédent, consul en 227 av. J.-C.
 Lucius Valerius Flaccus, neveu du précédent, consul en 195 av. J.-C. et censeur en 184 av. J.-C. ;
 Lucius Valerius Flaccus (†152 av. J.-C.), fils du précédent, consul en 152 av. J.-C. ;
 Lucius Valerius Flaccus, fils du précédent, consul en 131 av. J.-C. ;
 Lucius Valerius Flaccus, fils du précédent, consul en 100 av. J.-C. et censeur en 97 av. J.-C. et maître de cavalerie de 82 à 80 av. J.-C. ;
 Lucius Valerius Flaccus, frère ou fils du précédent, consul suffect en 86 av. J.-C. ;
 Caius Valerius Flaccus, cousin éloigné des précédents, consul en 93 av. J.-C. ;

 Caius Valerius Flaccus, poète du , auteur des Argonautiques (Argonautica)

Flaccus signifie « oreilles flasques (pendantes) ».